Flor, estructura reproductiva de les plantes
 Biografies:
 Luci Anneu Flor, historiador roma, probablement la mateixa persona que el Publi Anneu Flor 
 Gai Aquil·li Flor, cònsol el 259 aC 
 Domici Flor, senador romà i tribú del poble
 Gessi Flor, governador romà de Judea.
 Juli Flor, poeta i orador romà 
 Juli Segon Flor, orador romà 
 Gai Sedatí Flor, advocat i administratiu romà del segle II
 Roger de Flor, cap dels almogàvers